Preusmjeri Nacrt:CAC/PAC JF-17 Thunder